Juan Martín del Potro e Martín Vassallo Argüello hanno battuto in finale Hector Almada e Victor Romero 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Noam Okun (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. /  Nicholas Monroe (primo turno)

 Juan Martín del Potro /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)
 Philip Gubenco /  Brian Wilson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aguascalientes Challenger 2006